Fatal Fury - série de jogos eletrônicos de luta

 Final Fantasy - série de jogos eletrônicos de RPG

 Final Fight - série de jogos eletrônicos de beat 'em up

 Fatal Frame - série de jogos eletrônicos de survival horror

 Fast & Furious - franquia de filmes de ação estadunidense

Motor dianteiro, tração dianteira - em inglês, front-engine, front-wheel-drive, sigla FF
Free Fire - jogo eletrônico de ação/aventura em modo Battle Royale